Finale FIFA Svjetskog klupskog prvenstva 2000. bio je nogometni susret odigran 14. siječnja 2000. na Maracani u Rio de Janeiru. Bilo je to brazilsko finale Svjetskog klupskog prvenstva između Corinthiansa i Vasca da Game, koje je određivalo pobjednika prvog Svjetskog prvenstva. Nakon utakmice bez pogodaka u prvih 120 minuta, išlo se na izvođenje jedanaesteraca, u kojima je Corinthians slavio rezultatom 4:3, postavši tako prvi klupski prvak svijeta. Ovo je zasad jedino finale FIFA Svjetskog klupskog prvenstva u kojem su se sučelile dvije momčadi iz iste države.

Put do finala

Prvo Svjetsko klupsko prvenstvo igralo se u formatu s dvije skupine po četiri ekipe. U skupini A igrali su domaćin Corinthians, pobjednik Interkontinentalnog kupa 1998. Real Madrid, azijski prvak Al-Nassr i afrički prvak Raja Casablanca; dok su u skupini B bili južnoamerički prvak Vasco da Gama, sjevernoamerički prvak Necaxa, europski prvak Manchester United te oceanijski prvak South Melbourne. Corinthians i Vasco da Gama su kao pobjednici svojih skupina prošli izravno u finale, dok su se drugoplasirani Real Madrid i Necaxa borili za treće mjesto na natjecanju.

Susret

Izvori

Vanjske poveznice
FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo - Brazil 2000. na FIFA.com

FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo
Nogometne utakmice
Nogomet u Brazilu